Гран-при США  - этот этап Формулы-1 проходил 2 октября, 1977 в Нью-Йорке на трассе Уоткинс-Глен.

Гонка 

|}

Ссылки 
 
 
 

Гран-при США
1977
1977 год в Нью-Йорке